Jacobo, duque de Cambridge (Londres,  - Ib. ) fue el segundo de los hijos de Jacobo, duque de York (futuro Jacobo II de Inglaterra) y de Ana Hyde, su primera esposa. Durante su corta vida ostentó los títulos de duque de Cambridge, conde de Cambridge y barón de Dauntsey.

La relación entre Jacobo y su tío, el rey Carlos II, era especialmente estrecha. Este lo creó duque de Cambridge y barón de Dauntsey, títulos de los que fue su primer portador. Asimismo el rey también lo nombró caballero de orden de la Jarretera aunque nunca fue investido como tal debido a su temprana muerte. Recibió una pensión anual de 3000 £ de parte del rey. Luego de su muerte, dicha pensión le fue emitida a su padre, con la finalidad de apoyar a los hermanos menores de Jacobo.

Su hermana María, futura reina María II, le tuvo especial estima y siendo princesa de Orange encargó a Willem Wissing dos retratos: uno de su madre y otro de Jacobo. Este último fue colocado sobre la puerta de la antecámara de la Reina, en el castillo de Windsor.

Vida 
Jacobo nació a la 1:22 a. m. del 12 de julio (calendario juliano: 22 de julio) de 1663 en el palacio de St. James siendo el segundo hijo, pero primero sobreviviente, de Jacobo Estuardo, duque de York (futuro Jacobo II de Inglaterra) y su primera esposa duquesa Ana Hyde. Su bautismo tuvo lugar en el palacio de St. James el 22 de julio (calendario juliano: 1 de agosto) del mismo año y fue realizado por Gilbert Sheldon, arzobispo de Canterbury. Sus padrinos fueron su tío, el rey Carlos II, y su abuelo materno Edward Hyde, conde de Clarendon. La reina madre Enriqueta María se presentó como madrina. Luego de su bautismo Jacobo permaneció con Mary Fairfax, duquesa de Buckingham.

Jacobo era nieto de Carlos I y bisnieto de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, el primer Estuardo que reinó en Inglaterra. Durante la revolución inglesa, su tío Carlos II huyó a Francia. Sin embargo tres años antes del nacimiento de Jacobo regresó a Inglaterra y por lo tanto Jacobo nació siendo el sobrino del rey. Su padre era miembro de la Iglesia de Inglaterra y todos sus hijos fueron educados como anglicanos. Dos años después de la muerte de Jacobo, su padre se convirtió al catolicismo.

El 23 de agosto (calendario juliano: 2 de septiembre) de 1664, fue creado duque de Cambridge, conde de Cambridge y barón de Dauntsey por su tío, el rey. De los cuatro hijos del duque de York que llevaron el título de duque de Cambridge, solo dos fueron creados formalmente como tal: Jacobo y su hermano Edgardo. En 1665 nació su hermana Ana, quien llegaría a reinar y fue la única hermana en cuyo nacimiento Jacobo aún vivía. En 1666 nació su hermano Carlos, duque de Kendal, quien moriría antes de cumplir un año.

El 3 de diciembre de 1666, Jacobo fue nombrado caballero de la Jarretera. Después de que Carlos II y algunos otros caballeros se instalaron en una mesa redonda en los aposentos privados del rey, Jacobo fue escoltado a la presencia del rey por James Scott (hijo ilegítimo del rey, de diecisiete años de edad) y Edward Montagu. Después Jacobo se arrodilló ante el rey, quien le colocó el collar de la Orden en el cuello y le dio la banda de la Orden al príncipe Ruperto del Rin. Seguidamente el monarca besó a Jacobo y la ceremonia terminó oficialmente. En aquel entonces parecía poco probable que su tío tendría algún hijo legítimo de su esposa estéril, por lo que Jacobo era considerado el segundo en la línea de sucesión, solo después de su padre. En mayo de 1665, el rey Carlos II hizo oficial las patentes mediante que concedían al duque de Cambridge una pensión anual de 3000 £. El dinero no sería controlado por este hasta los catorce años y hasta entonces el dinero sería probablemente controlado por sus padres o sus niñeras.

Muerte 

Jacobo de Cambridge enfermó a finales de abril de 1667, probablemente el 27 o 28 de este mes. Esta enfermedad fue probablemente viruela o peste bubónica, dado que Samuel Pepys, un testigo ocular, afirmó que Jacobo estaba "lleno de manchas" y que su médico, el doctor Frazier, no sabía cómo tratar esta enfermedad. El 30 de mayo su hermano Carlos de Kendal, quién también sufría de convulsiones, murió en el palacio de St. James y Jacobo fue trasladado al palacio Richmond. Su madre temía por su vida dado el reciente deceso de Carlos y que Jacobo estaba gravemente enfermo. Una entrada del diario de Pepys afirma que la familia real perdió toda esperanza de mejoría en junio de 1667. El 6 de junio escribió que la nación no tenía esperanzas en la supervivencia del duque, sin embargo el 9 de junio escribió que Jacobo empezaba a recuperarse y se esperaba que se recuperase.

Su muerte el 20 de junio (calendario juliano: 30 de junio) de 1667 conmocionó a la nación, que lo veía como el futuro de la Casa de Estuardo ya que con su muerte el duque de York se quedó sin descendencia masculina. El duque de York permaneció en el palacio de Westminster hasta antes del funeral de su hijo, que tuvo lugar casi una semana después de su muerte, el 26 de junio (calendario juliano: 6 de julio) de 1667. Fue enterrado en la abadía de Westminster. Su tumba tiene la siguiente inscripción (en latín):

Posteridad 
Durante la enfermedad del duque de Cambridge, Pepys escribió que los ingleses estaban muy preocupados de lo que sucedería si Cambridge llegara a morir, por lo que cuando falleció les afectó. Además, no hubo duelo cuando Jacobo murió, posiblemente debido a una mala organización o al Rey por no enviar una carta formal a la Corte que decretara el duelo.

Posteriormente su hermana María, futura María II de Inglaterra, encargó un retrato póstumo a Willem Wissing que fue colocado sobre la puerta de antecámara de la Reina, en el castillo de Windsor. La pensión que recibía el duque de Cambridge en vida se siguió emitiendo a su padre, como un apoyo a sus otros hijos.

Títulos, tratamiento, honores y armas

Títulos y tratamiento 
 12 de julio de 1663 - 20 de junio de 1667: Su Alteza el duque de Cambridge.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera (3 de diciembre de 1666).

Escudo de armas 
Durante su corta vida, Jacobo, como nieto de un monarca inglés, llevó por armas las armas del Reino diferenciadas por un lambel de armiño de cinco puntas.

Ancestros

Referencias

Notas

Referencias citadas

Bibliografía

Enlaces externos 

Duques de Cambridge
Miembros de la Orden de la Jarretera
Niños fallecidos
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Hijos de Jacobo II de Inglaterra